Rolf Eliasson kan syfta på:

* Rolf Eliasson (1912–1995), svensk politiker
 Rolf Eliasson (född 1946), svensk båtkonstruktör